Мазроль:

 Мазроль — коммуна во Франции, находится в департаменте Приморская Шаранта.
 Мазроль — коммуна во Франции, находится в департаменте Шаранта.
 Мазроль — коммуна во Франции, находится в департаменте Аверон.
 Мазроль — коммуна во Франции, находится в департаменте Ланды.
 Мазроль — коммуна во Франции, находится в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Мазроль — коммуна во Франции, находится в департаменте Верхние Пиренеи.
 Мазроль — коммуна во Франции, находится в департаменте Вьенна.

См. также 
 Мазроль-дю-Разе